Hisel steht für:
 Hisel, Ortsteil der Ortsgemeinde Brimingen, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Hisel ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Hisel (1927–1982), deutscher Humorist

Siehe auch:
 Hiesel
 Hiesl